Skogsbo kan avse:

 Skogsbo, Avesta – en stadsdel i Avesta 
 Skogsbo, Enköpings kommun –  en ort i Enköpings kommun
 Skogsbo naturreservat i Varbergs kommun
 Villa Skogsbo  i Ålstensskogen eller Skogsbo Gård på Ålstens Skogsväg 14 – en villa i Ålstensskogen i Smedslättens område i Bromma